Le mot registre peut avoir deux significations principales. Il peut être employé au sens de mémoire, on retrouve alors l'origine du verbe enregistrer en informatique (en-registrer). Il peut également être employé au sens de catégorie.

Dans le sens d'objet

En technologie 
Registre de four : système de plaques permettant de régler le tirage d'un four ou d'une cheminée.
Désigne un dispositif mécanique propre aux orgues et clavecins, destiné à varier le timbre des sons émis. (Voir registre - pour orgue -).

En informatique 

 Registre (ou bascule), en électronique : une case mémoire. Voir aussi Registre à décalage.
 Un registre de processeur est une mémoire très réduite et très rapide au sein d'un processeur.
 Dans le domaine des réseaux et sur Internet :
 un registre de métadonnées est une organisation qui définit les métadonnées utilisables pour le partage de ressources Web entre les partenaires et les parties prenantes de programmes transversaux complexes ;
 sur Internet, un registre de noms de domaine est une organisation qui gère un ou des domaines du Domain Name System, par exemple un domaine de premier niveau (note : un registrar n'est pas la même chose qu'un registre ; un registrar est une organisation permettant le dépôt de noms de domaine Internet ; c'est une organisation qui fait le lien entre un client qui veut réserver un nom de domaine et un registre) ;
 un registre Internet régional (RIR) est une organisation qui distribue les adresses IP.
 Le registre Windows ou la base de registre de Microsoft Windows, est une base de données des configurations du système d'exploitation et des logiciels installés.

Dans le sens de livre mémoriel   
Au sens premier, un registre est un livre dans lequel sont consignés des chiffres, des noms, des faits dont on doit garder trace :  
 Registre, en administration : un livre dans lequel sont inscrites des informations administratives.
 Registre de la population.
.
 Registre familial : dans certaines familles on porte trace des générations.
 Registre, en cancérologie : un recueil d'informations (appelé plus précisément registre des cancers ou registre des tumeurs) sur l'occurrence géographique et temporelle d'un type de cancer ou de tous les cancers.

Dans le sens de catégorie 

 Registre (beaux-arts), dans les beaux-arts : un ensemble de motifs sur un même niveau horizontal, dans une sculpture ou une œuvre peinte.
 Registre (musique), en musique : un ensemble de sons accessibles à un instrument ou à un chanteur. 
 Registre littéraire ou tonalité, en littérature.
 Registre comique, au théâtre ou en société : un ensemble de formes et d'effets comiques propres à distraire et à amuser un public.

 Registre de la voix humaine articulée en phonétique articulatoire (organes muscles cordes vocales, langue et lèvres et cavités de la tête) : 
 Langue à registres, en phonologie et en typologie des langues : une langue utilisant la phonation   susceptible d'établir des différences de sens.
 Registre de langue ou niveau de langue,  en sociolinguistique : un niveau d'usage d'une catégorie linguistique, susceptible de varier entre le soigné et le relâché.

Autres

Références